Елачич, Иелачич или Йеллачич (, ) — фамилия сербского и хорватского происхождения.

 Елачич, Алексей Кириллович (1892—1941) — российский и сербский историк.
 Елачич, Гавриил Александрович (1894—1941) — русский литератор.
 Елачич, Евгений Александрович (1880—1945) — российский естествовед, историк и детский писатель, эмигрант.
 Елачич, Йосип (1801—1859) — бан Хорватии, австро-венгерский полководец, фельдмаршал-лейтенант.
 Елачич, Николай Александрович (1872—1938) — российский общественный деятель, секретарь Правления Общества объединённых петроградских православных приходов, участник «Петроградского процесса».
 Елачич, Сергей Александрович — российский издатель, главный редактор газеты «Волжский день» (с 1905), Самара.